Osoby o tym nazwisku:
 Jewgienij Łagunow – rosyjski pływak
 Nikołaj Łagunow – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Łagunowie – polski ród szlachecki